Bajo el nombre de Isabel de Austria se conocen a distintas princesas miembros de la casa de Habsburgo:

 Isabel de Austria, casada con Casimiro IV de Polonia;
 Isabel de Austria, (1501-1526) casada con Cristián II de Dinamarca;
 Isabel de Austria (1554-1592), casada con Carlos IX de Francia;
 Isabel Francisca de Austria, (1831-1903) casada en primeras nupcias con el archiduque Fernando Carlos Víctor de Austria y después con el archiduque Carlos Fernando de Austria;
 la duquesa Isabel en Baviera, casada con Francisco José I de Austria;
 Isabel (Amalia) de Austria, (1878-1960) casada con el príncipe Luis Gonzaga de Liechtenstein.
 Isabel Francisca de Austria, (1892-1930) casada con el conde Jorge de Waldburg Zeil y Hohenems.